Ruffey steht für:

 Ruffey-le-Château, Gemeinde im Département Doubs
 Ruffey-lès-Beaune, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Ruffey-lès-Echirey, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Ruffey-sur-Seille, Gemeinde im Département Jura
 Château de Ruffey im Ortsteil Ruffey von Sennecey-le-Grand (Département Saône-et-Loire)

Ruffey ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Xavier Emmanuel Ruffey (1851–1928), französischer General im Ersten Weltkrieg